Немецкое воинское кладбище, расположенное близ деревень Лезье и Сологубовка Кировского района Ленинградской области, является самым крупным немецким военным захоронением в России и рассчитано на 80 тысяч солдат. На данный момент туда перезахоронено 55 000 немецких солдат, погибших в период с 1941 по 1944 г. на всей территории Ленинградской области

Кладбище располагается на высоком берегу реки Мга и является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.

История 
 16 декабря 1992 года: российско-германское соглашение по уходу за воинскими захоронениями, основными целями которого явились поиск и захоронение останков немецких солдат, погибших в ходе Великой Отечественной Войны на территории России. Исполнителями соглашения стали Ассоциация международного сотрудничества «Военные мемориалы» со стороны России, а со стороны Германии—Народный союз по уходу за воинскими захоронениями. Программа дала начало создания и других захоронений немецких солдат в России
 9 сентября 2000 года: открытие кладбища солдат вермахта и примыкающего к нему Парка Мира. На церемонии освящения военного захоронения присутствовали со стороны Германии: посол Ханс фон Штутниц, бургомистр Дрездена Клаус Гаагер, бургомистр Гамбурга , председатель Народного союза по уходу за воинскими захоронениями Карл Ланге. А со стороны России: вице-губернатор Ленинградской области Николай Пустотин и глава администрации Кировска Андрей Васильев.
 В 2016 году на кладбище захоронены останки 30 военнослужащих немецкой армии, обнаруженные военнослужащими отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Галерея

Примечания

См. также 
 Кладбище немецких военнопленных в Россошках

Ссылки 
  Новое кладбище в Сологубовке 
 8 May 1945 and Forward 

Памятники Великой Отечественной войны в России
Памятники Кировского района (Ленинградская область)
Немецкие кладбища
Кладбища Ленинградской области
Воинские кладбища Второй мировой войны